Баша Анастасія Василівна (* 1981) — українська акторка театру та кіно.
 Баша Василь Васильович (* 1959) — радянський і український актор театру і кіно, народний артист України.
 Лулзім Баша (* 1974) — албанський політик, мер Тирани, лідер Демократичної партії.
 Баша Федір (бл. 1810 — ?) — кобзар і лірник.
Прізвища